

Прізвище 
 Жан Клуе (; 1480—1541) — французький художник.
 Майкл Клуе (, *1987) — американський плавець.
 Франсуа Клуе́ (; бл. 1515—1572) — французький художник.

Географічні поняття 
 Клуе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна.